Суперкубок Кандиду де Оливейра 1987 года () — 9-й розыгрыш Суперкубка Португалии, в котором встречались чемпион страны сезона 1986/87 и обладатель Кубка Португалии 1986/87 «Бенфика» и финалист Кубка «Спортинг». «Спортинг» в первом матче разгромил «Бенфику» со счётом 3:0, а во втором подтвердил свой успех, победив со счётом 1:0, и стал обладателем трофея.

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Португалии 1987 на сайте zerozero.pt

1987
Матчи ФК «Бенфика»
Матчи ФК «Спортинг» Лиссабон
Португалия
Спорт в Португалии в 1987 году
Спортивные соревнования в Лиссабоне
События 6 декабря
Декабрь 1987 года